Collier může být:

 Collier Trophy – restižní cena každoročně udělovaná v Spojených státech v oblasti letectví a kosmonautiky

příjmení
 Graham Collier (1937–2011) – anglický jazzový kontrabasista
 Patience Collier (1910–1987) – britská herečka